Paul Boutin peut faire référence à :
 Paul Boutin (1851-), chanoine, historien local ;
 Paul Boutin, ingénieur du son.